ТВК — многозначная аббревиатура:
 ТВК — телевизионно-вещательный канал, телевизионный вещательный канал
 ТВК — телевизионный видеокомплекс
  — телевизионный канал
 ТВК — тепловизионный контроль
 ТВК — тепловодоканал
 ТВК — тепловыделяющая кассета
 ТВК — типовой вычислительный комплекс
 ТВК — товарный кассир
 ТВК — Томская водяная компания
 ТВК — торгово-выставочный комплекс
 ТВК — трансформатор кадров выходной

Телеканалы 
 ТВК — студия телевидения Колпашево
 ТВК — российская киностудия с начала 1990-х гг. до 2014 года
 ТВК — каневский телеканал
 ТВК — бывший липецкий областной телеканал
 ТВК — бердский телеканал
 ТВК-6 — семипалатинский областной телеканал
 ТВК-6 — красноярский телеканал

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей

 ТВК-6 — красноярский краевой телеканал

Примечания